Мана може да се отнася за:
 Мана – гъбична болест по множество растения
 Мана (остров) – остров до Нова Зеландия
 Мана (секрет) – сладък сок отделян от листните въшки
 Мана (партия) – партия в Нова Зеландия